Moemi Toi (en ) est une joueuse de volley-ball japonaise née le  à Kazo (Préfecture de Saitama). Elle mesure  et joue au poste de réceptionneuse-attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès
 V.Challenge Ligue
Vainqueur : 2010, 2012.
Finaliste : 2011, 2013.
Coupe de l'impératrice 
Finaliste : 2014, 2016.
 V Première Ligue
 Finaliste : 2016.
 Tournoi de Kurowashiki
 Finaliste : 2017.

Liens internes
 Équipe du Japon de volley-ball féminin

Liens externes 
 
  Site officiel de son club

Joueuse japonaise de volley-ball
Naissance en octobre 1987